Tomakiwka – rzeka na Ukrainie
 Tomakiwka – wyspa na Dnieprze
 Tomakiwka – osiedle typu miejskiego w obwodzie dniepropetrowskim (Ukraina)